Campanulidae (campanulídeas) é a designação dada em nomenclatura filogenética a um grupo de eudicotiledóneas que constituem o clado que inicialmente foi conhecido informalmente como «euasterídeas II».
O clado é composto pelas seguintes ordens: Apiales, Aquifoliales, Asterales, Bruniales, Dipsacales, Escalloniales e Paracryphiales

Descrição
Apesar das Campanulidae não terem sido originalmente identificadas com base em evidências morfológicas, a pesquisa subsequente identificou um conjunto de atributos morfológicos que são característicos do grupo. Entre esses atributos contam-se as folhas alternas com margens serrados ou dentados, as flores epíginas com fusão tardia das pétalas, filamentos dos estames livres e frutos indeiscentes.

Filogenia 
Os conhecimentos da filogenia do grupo (2015) permitiram estabelecer as seguintes relações:

Magnoliopsida
Asteridae